Die St. Johann im Pongau Open 2021 waren das 166. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour und fanden vom 17. bis 20. Juni 2021 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt. Es war das 24. Euro-Tour-Event in Österreich und das elfte in St. Johann. Nachdem seit den Treviso Open 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie alle Turniere abgesagt worden waren, war es nach 16 Monaten das erste Turnier der europäischen Serie.

Sieger wurde der Deutsche Joshua Filler, der im Finale den Österreicher Mario He mit 9:8 besiegte. Den dritten Platz belegten die Spanier Francisco Sánchez und David Alcaide. Titelverteidiger war der Albaner Eklent Kaçi, der diesmal nicht teilnahm.

Modus 
Die 181 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 St. Johann im Pongau Open 2021 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2021
Billardturnier in St. Johann im Pongau